Piotr Tyszkiewicz (1615–1690) – kasztelan smoleński
 Piotr Tyszkiewicz (ur. 1970) – polski piłkarz